Sezon (1958/1959) był 56. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna MTK. Nowym mistrzem Węgier został zespół Csepel SC. Tytuł króla strzelców zdobyli Róbert Kisuczky (Csepel SC), Tivadar Monostori (Dorogi Bányász) oraz Lajos Tichy (Budapest Honvéd SC), którzy strzelili po 15 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej